

Persone
 Anselmo Anselmi (1863-1943) – notaio italiano
 Emilio Anselmi (1940) – scultore italiano
 Franco Anselmi (1915-1945) – partigiano italiano
 Franco Anselmi (1956-1978) – terrorista italiano
 Gian Mario Anselmi (1947) – docente e italianista italiano
 Giorgio Anselmi (1720-1797) – pittore italiano
 Giorgio Anselmi (1385-1450) – scienziato italiano
 Giorgio Anselmi (1873-1961) – funzionario e politico italiano
 Giovanni Anselmi (...) – astronomo italiano
 Giulio Anselmi (1945) – giornalista italiano
 Giuseppe Anselmi (1876-1929) – tenore italiano
 Luciano Anselmi (1934-1996) – scrittore e giornalista italiano
 Michelangelo Anselmi (1491/1492-1556) – pittore italiano
 Nicolò Anselmi (1963) – vescovo italiano
 Renato Anselmi (1891-1973) – schermidore italiano
 Rosina Anselmi (1876-1965) – attrice italiana di teatro, cinema e televisione
 Sergio Anselmi (1924-2003) – storico, scrittore, accademico e intellettuale italiano
 Tina Anselmi (1927-2016) – politica, partigiana e insegnante italiana

Altro
 Anselmi – antica famiglia di ceppo longobardo
 Chiesa di Santa Maria Presbiteri Anselmi – ex chiesa di Pistoia
 Commissione Anselmi o Commissione P2 – commissione bicamerale presieduta dalla deputata omonima
 Legge Anselmi –  legge del 1982 sulle associazioni segrete e per lo scioglimento della Loggia P2 presieduta dalla deputata omonima
 Museo archeologico Baglio Anselmi – museo di Marsala

Pagine correlate 
 Alessandro Anselmi (disambigua)
 Anselmo (disambigua)

en:Anselmi